El término hierro puede referirse, en esta enciclopedia:

Química 
 al hierro, el elemento químico;

Metalurgia 
 al hierro forjado, una de las variedades de uso comercial con más pureza, pero también mayor fragilidad;
 al hierro fundido, un tipo de aleación conocida como fundición, cuyo tipo más común es el conocido como hierro fundido gris;

Lugares

En España
 a Hierro (Burgos), localidad del municipio de Merindad de Cuesta-Urria, provincia de Burgos;
 a Valdehierro, localidad del municipio de Malagón, provincia de Ciudad Real;
 a Cueva del Hierro, municipio de la provincia de Cuenca;
 a El Pinar de El Hierro, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 a Donhierro, municipio de la provincia de Segovia;
 a Cerro del Hierro, localidad del municipio de San Nicolás del Puerto, provincia de Sevilla;
 a El Hierro, isla de las Islas Canarias, situada en el océano Atlántico, pertenece a la provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 a El Hierro, denominación de origen del vino situada en la isla de El Hierro, provincia de Santa Cruz de Tenerife;
 a Cabezas de Hierro, dos de los picos más importantes de la Sierra de Guadarrama;

Personas 
 a Antonio Ruiz Hierro, Hierro I (1959-), exfutbolista español;
 a Manuel Ruiz Hierro, Hierro II o Manolo Hierro (1962-), exfutbolista español;
 a Fernando Ruiz Hierro, Hierro o Fernando Hierro (1968-), exfutbolista español;
 a Iván Hierro, atleta español;
 a José Hierro (1922-2002), poeta español;
 a Luis Hierro Rivero, político de Uruguay perteneciente al Partido Colorado;
 a Luis Hierro Gambardella, (1915-1991), escritor y político uruguayo, perteneciente al Partido Colorado;
 a Luis Hierro López, político uruguayo, vicepresidente de la República entre 2000 y 2005;
 a Margaret Thatcher, apodada como La dama de hierro (cfr., abajo: película homónima (2012))(en:) Margaret Thatcher · A Soviet journalist dubbed her the "Iron Lady", a nickname that became associated with her uncompromising politics and leadership style. As Prime Minister, she implemented policies that have come to be known as Thatcherism (thatcherismo). · (Un periodista soviético le apodó como la "dama de Hierro", que llegó a asociarse con su estilo de liderazgo y política de no compromiso. (...) sus políticas (gobierno) se han llamado ...)

Cine y televisión
 a Hierro, película española de 2010 dirigida por Gabe Ibáñez;
 a Hierro 3, película surcoreana del año 2004 dirigida por Kim Ki-duk;
 a El gigante de hierro, película de animación de ciencia ficción, dirigida por Brad Bird para la división de animación de Warner Bros.;
 a La dama de hierro (2012), película protagonizada por Meryl Streep, basada en la historia de la política británica Margaret Thatcher;
 a Hierro, serie de televisión española/francesa.

Otros 
 a la Edad del Hierro, estadio en el desarrollo de una civilización;
 a la arquitectura del hierro, estilo de arquitectura y construcción del Siglo XIX, originado en la disponibilidad de nuevos materiales que se produjo durante la Revolución Industrial;
 a la Cortina de Hierro, frontera física e ideológica, que dividió a Europa en dos después de la Segunda Guerra Mundial;
 a un anillo de hierro, material de laboratorio de metal de estructura circular y de hierro que se adapta al soporte universal;
 a la Cruz de Hierro , condecoración militar del Reino de Prusia y posteriormente de Alemania;
 a la Doncella de hierro, instrumento supuestamente utilizado para la tortura y ejecución;
 al Cinturón de Hierro de Bilbao, sistema de fortificación formado por túneles, búnkeres y trincheras que se construyó durante la Guerra Civil Española;
 a los ataúdes de hierro, sobrenombre que puso la prensa estadounidense a los barcos de la clase Canonicus, adquiridos por el Gobierno del Perú a los Estados Unidos de América, cuando partieron hacia el Perú en 1869 del puerto de Nueva Orleans;
 a la bacteria del hierro, nombre común usado para referirse a las bacterias que obtienen la energía que necesitan para vivir y multiplicarse por oxidación del óxido ferroso;
 a Alma de hierro, telenovela mexicana;
 a Iron Man u Hombre de Hierro, personaje ficticio, héroe del universo Marvel Comics;
 a Puño de Hierro, superhéroe ficticio de la Marvel Comics;
 a las Colinas de Hierro (Iron Hills, en inglés), lugar ficticio perteneciente al legendarium del escritor J. R. R. Tolkien y que aparece en su novela El hobbit;
 a Hierro, diario bilbaíno perteneciente a la prensa del denominado Movimiento Nacional, durante la dictadura del general Franco;
 a un hierro, palo de golf.

Referencias